45-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 45-я параллель северной широты
 45-я параллель южной широты
 45-я параллель (альманах)
 45-я параллель (роман)

См. также 
 45-й меридиан восточной долготы
 45-й меридиан западной долготы